|-
| 113901 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113902 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113903 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113904 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113905 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113906 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113907 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113908 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113909 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113910 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113911 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113912 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113913 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113914 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113915 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113916 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113917 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113918 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113919 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113920 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113921 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113922 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113923 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113924 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113925 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113926 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113927 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113928 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113929 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113930 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113931 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113932 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113933 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113934 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113935 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113936 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113937 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113938 - || || 12 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113939 - || || 12 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113940 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113941 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113942 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113943 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113944 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113945 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113946 - || || 12 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113947 - || || 15 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113948 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113949 Bahcall || || 4 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 113950 Donbaldwin || || 4 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 113951 Artdavidsen || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 113952 Schramm || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 113953 - || 2002 UK || 21 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113954 - || || 28 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 113955 - || || 28 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113956 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113957 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113958 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113959 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113960 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113961 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113962 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113963 - || || 26 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113964 - || || 26 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113965 - || || 26 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113966 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113967 - || || 31 d'octubre, 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 113968 - || || 28 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113969 - || || 28 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113970 - || || 30 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113971 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113972 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113973 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113974 - || || 29 d'octubre, 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 113975 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113976 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113977 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113978 - || || 28 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113979 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113980 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113981 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113982 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113983 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113984 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113985 - || || 30 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 113986 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113987 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113988 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113989 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113990 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113991 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113992 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113993 - || || 28 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113994 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113995 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113996 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113997 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113998 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113999 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114000 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
3